Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2006. Insgesamt nahmen 16 Paare an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2006